El Observatorio de la Universidad de Tokio Atacama es un observatorio astronómico situado en la cima del cerro Chajnantor, a 5640 metros (18,500 pies) en el desierto de Atacama, al norte de Chile. El sitio está ubicado a menos de 5 km (3 millas) al nor-noreste del Observatorio del Llano de Chajnantor, donde se encuentra ALMA.

Posee el primer telescopio de infrarrojos de la Universidad de Tokio, enviado en 2009.

Referencias

Enlaces externos 
 Capacidades y oportunidades para la industria y academia en las actividades relacionadas o derivadas de la astronomía y los grandes observatorios astronómicos de Chile. Addere Consultores, 2012.

Desierto de Atacama
Observatorios astronómicos de la Región de Antofagasta